A1 Grand Prix 2005-2006 byla úvodní sezónou automobilových závodů A1 Grand Prix. Zúčastnilo se jí 25 národních týmů a celkovým vítězem se stal národní tým Francie.

Konečné hodnocení

Externí odkazy 
 

A1 Grand Prix